

Населенні пункти 
 Аурел-Влайку () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Авремень.
 Аурел-Влайку () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Адміністративно підпорядковується місту Джоаджу.
 Аурел-Влайку () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративно підпорядковується місту Сігішоара.

Персони 
 Аурел Влайку () — румунський інженер, винахідник, конструктор аеропланів і пілот.